Az 1954-es férfi kosárlabda-világbajnokság volt a második férfi kosárlabda-vb. Brazíliában rendezték 1954. október 23. és november 5. között. A tornán 12 csapat vett részt. A világbajnokságot az amerikai válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
A tornán 12 csapat vett részt. Négy hármas csoportot alkottak, amelyekben körmérkőzések után dőlt el a csoportbeli helyezés. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a nyolcas döntőbe. A nyolcas döntőben újabb körmérkőzesekre került sor, a csoport végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Nyolcas döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Kosar
1954